91-я бригада:

Стрелковые бригады
 91-я стрелковая бригада

Танковые бригады
 91-я танковая бригада

Бригады связи
 91-я бригада управления